

Personnalités 
 Armand Frappier (1904-1991) est un médecin, microbiologiste, professeur et chercheur québécois.
 Janine Frappier, épouse Méary (1918-2008), enseignante française.
 Roger Frappier (1945-?) est un producteur, réalisateur, monteur, acteur et scénariste québécois.
 Paul Frappier (1977-2011) est un rappeur et harmoniciste québécois.

Prix
Le prix Armand-Frappier est l’un des onze Prix du Québec décernés annuellement par le gouvernement du Québec.

Homonymie de patronyme